alkalisch steht für:

 Substanz aus der Gruppe der Alkalien
 Alkalische Lösung, auch Lauge, eine wässrige Lösung mit hohem pH-Wert

Siehe auch:
 Alkalimetalle
 Alkalinität
 basisch